Europamesterskabet i fodbold for kvinder 1984 var det første officielle EM for kvinder arrangeret af UEFA.

16 hold deltog i turneringen. Først spillede de en kvalifikationsrunde bestående af 4 grupper á 4 hold, hvorfra vinderne gik videre til semifinalerne. I semifinalerne og finalen mødte holdene både ude og hjemme.

Sverige blev den første europamester. I finalerne mod England vandt begge hold hver deres hjemmekamp med 1-0, men Sverige vandt den efterfølgende straffesparkskonkurrence med 4-3. Danmark vandt sin kvalifikationsgruppe men tabte mod England i semifinalen.

Kvalifikationsrunde

Slutspil

Semifinaler 
 Italien – Sverige 3-5 (2-3, 1-2)
 England – Danmark 3-1 (2-1, 1-0)

Finale 
 Sverige – England 1-1 (1-0, 0-1). Sverige vandt 4-3 på straffespark.

Målscorer
3 mål
  Pia Sundhage

2 mål
  Linda Curl
  Carolina Morace

1 mål

  Debbie Bampton
  Elisabeth Deighan

  Inge Hindkjær
  Anette Börjesson

  Doris Uusitalo
  Elisabetta Vignotto

Selvmål
  Maura Furlotti (spillede mod Sverige)

1984
Fodbold i 1984